ilegales e ilegalidad, pueden referirse a:
Ilegal, lo contrario a la ley.
Ilegal, película española de 2003 
Illegal, película estadounidense de 1955 
«Ilegal» o «Illegal», tercer , segundo y último sencillo para Europa del álbum Oral Fixation Vol.2 de Shakira.
«Ilegal», canción el segundo DVD recopilatorio TaN de la banda uruguaya No Te Va Gustar.

Definiciones